Hîncești (Hâncești) se poate referi la:

 Denumiri geografice în Republica Moldova
 Hîncești - oraș, reședința raionului Hîncești
 Hîncești - raion în Republica Moldova
 Hîncești - localitate centru de comună în raionul Fălești
 Plașa Hâncești

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova